Несколько журналов носят название «Экономист»:
 «Экономист» — издавался в Санкт-Петербурге в 1858—1865 годах.
 «Экономист» — издавался в Петрограде в 1922 году, был закрыт после его критики в статье В. И. Ленина «О значении воинствующего материализма».
 «Экономист» — ежемесячный научно-практический журнал (Москва), основан в 1923, до 1991 года назывался «Плановое хозяйство».

 The Economist — еженедельный англоязычный журнал.

Примечания